Градиште () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Севлиево. Население составляет 219 человек.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области